

Canada 
 Greenville, village de la province de Colombie-Britannique ;
 Greenville, localité du comté de Yarmouth, dans la province de Nouvelle-Écosse ;
 Greenville Parish, localité de la province de l'Île-du-Prince-Édouard ;
 Greenville Station, localité du comté de Cumberland, dans la province de Nouvelle-Écosse ;
 Lower Greenville, localité du comté de Cumberland, dans la province de Nouvelle-Écosse ;
 North Greenville, localité du comté de Cumberland, dans la province de Nouvelle-Écosse ;

États-Unis 
 Greenville, chef-lieu du comté de Butler, dans l'État de l'Alabama ;
 Greenville, localité de l'État de l'Arkansas ;
 Greenville, petite ville du comté de Plumas, dans l'État de Californie ;
 Greenville, ville siège du comté de Pitt, dans l'État de Caroline du Nord ;
 Greenville, ville siège du comté de Greenville, dans l'État de Caroline du Sud ;
 Greenville, localité de l'État du Connecticut ;
 Greenville, petite ville du comté de New Castle, dans l'État du Delaware ;
 Greenville, petite ville du comté de Madison, dans l'État de Floride ;
 Greenville, petite ville siège du comté de Meriwether, dans l'État de Géorgie ;
 Greenville, ville siège du comté de Bond, dans l'État de l'Illinois ;
 Greenville, village du comté de Floyd, dans l'État de l'Indiana ;
 Greenville, petit village du comté de Clay, dans l'État de l'Iowa ;
 Greenville, ville siège du comté de Muhlenberg, dans le Commonwealth du Kentucky ;
 Greenville, localité de l'État de Louisiane ;
 Greenville, petite ville du comté de Piscataquis, dans l'État du Maine ;
 Greenville, localité du Commonwealth du Massachusetts ;
 Greenville, ville du comté de Montcalm, dans l'État du Michigan ;
 Greenville, ville siège du comté de Washington, dans l'État du Mississippi ;
 Greenville, petit village siège du comté de Wayne, dans l'État du Missouri ;
 Greenville, localité de l'État du Nevada ;
 Greenville, ville du comté de Hillsborough, dans l'État du New Hampshire ;
 Greenville, ancienne ville du comté de Hudson, dans l'État du New Jersey, aujourd'hui quartier de la ville de Jersey City ;
 Greenville, ville du comté de Greene, dans l'État de New York ;
 Greenville, ville du comté d'Orange, dans l'État de New York ;
 Greenville, ville du comté de Westchester, dans l'État de New York ;
 Greenville, census-designated place située dans l’État de New York ;
 Greenville, ville siège du comté de Darke, dans l'État de l'Ohio ;
 Greenville, localité de l'État de l'Oklahoma ;
 Greenville, localité de l'État de l'Oregon ;
 Greenville, ville du comté de Mercer, dans le Commonwealth de Pennsylvanie ;
 Greenville, ville du comté de Providence, dans l'État de Rhode Island ;
 Greenville, ville siège du comté de Hunt, dans l'État du Texas ;
 Greenville, village du comté d'Augusta, dans le Commonwealth de Virginie ;
 Greenville, ville du comté d'Outagamie, dans l'État du Wisconsin.

Libéria 
 Greenville, capitale du comté de Sinoe ;

Voir aussi 
  .